Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Svetlana Černeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Lori McNeil e Kim Sands 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (Campionesse)
 Lori McNeil /  Kim Sands (finale)

 Candy Reynolds /  Anne Smith (semifinali)
 Sandy Collins /  Catherine Suire (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1987